Modell U oder Model U steht für:

 Plymouth Modell U, Automodell der Marke Plymouth
 Stinson Model U, Flugzeugtyp des Herstellers Stinson, siehe Stinson SM-6000

Abkürzung